Гран-прі Японії 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Japanese Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 8 жовтня  на трасі Судзука в Судзуці, Префектура Міє, Японія. Це шістнадцятий етап чемпіонату світу, сорок третє Гран-прі Японії і тридцять третє в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Вальттері Боттас і Кімі Ряйкконен отримали штраф по п'ять позицій за заміну коробки передач.
 – Фернандо Алонсо отримав штраф в 35 позицій за заміну елементів двигуна, а Джоліон Палмер і Карлос Сайнс (молодший) — по 20 позицій.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Японії
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Жовтень 2017
2017 у японському спорті